Натуральне число 688
 688 рік до нашої ери
 688 рік нашої ери